Ватра () е град в централната част на Молдова. Попада в състава на столична община – Кишинев. Според преброяването през 2014 г. населението му е 3457 души.

Население 
Население на града според преброяванията през годините:
 3676 (1989)
 3296 (2004)
 3457 (2014)

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2004 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2004 г.:

Преброяване на населението през 2014 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2014 г.:

Вижте също 
 Списък на градовете в Молдова

Източници 

Градове в Молдова